Блаж Арнич (; 31 января 1901, с. Луче, Нижняя Штирия, Австро-Венгрия — 1 февраля 1970, Любляна) — словенский композитор.

Биография 
Блаж Арнич родился в Луче, Нижняя Штирия, Австро-Венгрия. Однако детство композитора прошло в усадьбе возле горы Радуха в Альпах. В детстве самостоятельно научился играть на аккордеоне, в девятнадцать лет переехал в Любляну, чтобы заниматься музыкой.

Обучался композиции в Люблянской консерватории, позже в 1930—1932 — в Новой Венской консерватории под руководством профессора Рудольфа Нилиуса, продолжил учёбу в Варшаве, Кракове и Париже (1938—1939).

Вернувшись на родину преподавал музыку в Бол на острове Брач (теперь Хорватия) (1934—1935) и в Любляне в Югославии (1940—1943).

Арнич вступил в коммунистическую партию в 1941 году и был исключен в 1949 году. В 1943 за свои политические взгляды был арестован и в 1944 отправлен в концлагерь Дахау.

После второй мировой войны, Блаж Арнич был назначен ординарным профессором музыкальной академии Любляны, где преподавал до своей смерти в 1970 в автокатастрофе.

В 1947 году награждëн Прешерновской премией.

В 2001 году почта Словении выпустила марку в его честь.

Творчество 
Блаж Арнич — автор девяти симфоний, многих симфонических поэм и сольных концертов.

Избранные музыкальные произведения 
 Symphony No. 1 — Te Deum, za orkester, orgle in mešani zbor (1932)
 Symphony No.2 — Simfonična rapsodija, za orkester in klavir (1933)
 Symphony No.3 — Duma, za orkester, bas in mešani zbor (1929-42)
 Symphony No.4 — Resurrectionis (1931-42)
 Symphony No.5 — Vojne vihre (1941)
 Symphony No.6 — Samorastnik (1950)
 Symphony No.7 — Simfonija dela (1948)
 Symphony No.8 — Na domači grudi (1951)
 Symphony No.9 — Vojna in mir, za soliste, zbor in simfonični orkester (1960)
 Piano Trio (1929)
 Overture to a Comic Opera для симфонического оркестра (1932)
 Ples čarovnic , симфоническая поэма (1936)
 Pesem planin , симфоническая поэма (1940)
 Gozdovi pojejo, симфоническая поэма (1945)
 Divja jaga , симфоническая поэма (1958—1965)
 Pastoral Symphonic Poem for violoncello and orchestra (1960)
 Concerto for viola and orchestra, Op.75 (1967)
 Concerto for violin and orchestra No. 3 (1969).

Примечания

Ссылки 
 Blaž Arnič (1901 - 1970)

Заключённые концлагеря Дахау
Погибшие в автомобильных катастрофах
Музыкальные педагоги Югославии